Watkins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Watkins Township (Missouri)
 Watkins Township (North Carolina)
 Watkins Township (Oklahoma)